Рикке Мёллер Педерсен (род. 9 января 1989, Оденсе, Дания) — датская пловчиха, призёр чемпионатов мира, четырёхкратная чемпионка мира на короткой воде, трёхкратная чемпионка Европы (2014) в длинных бассейнах, восьмикратная чемпионка Европы в коротких бассейнах, рекордсменка мира на дистанции 200 метров брассом, экс-рекордсменка Европы на дистанции 100 метров брассом на короткой воде.

Биография 
В 2009 году Рикке выиграла свою первую золотую медаль чемпионата Европы на короткой воде на дистанции 200 метров брассом.

В 2010 году Педерсен завоевала "бронзу" чемпионата мира на короткой воде на дистанции 200 метров брассом, а также серебряную и бронзовую медали на европейском чемпионате на дистанциях 100 и 200 метров брассом соответственно.

В 2011 году выиграла две золотых и серебряную медали на чемпионате Европы на короткой воде.

В 2012 году Рикке на Олимпийских играх стала 4-й на дистанции 200 м брассом и 8-й на стометровке брассом, на чемпионате Европы на короткой воде выиграла 3 "золота" и "серебро", а на чемпионате мира в коротких бассейнах стала двукратной чемпионкой мира.

В 2013 году Педерсен на чемпионате мира в Барселоне установила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом в полуфинальном заплыве, но в финале уступила Юлии Ефимовой и завоевала серебряную медаль. В том же году Рикке выиграла 2 золотых и серебряную медали домашнего чемпионата Европы на короткой воде.

В 2014 году стала трёхкратной чемпионкой Европы в длинных бассейнах, затем выиграла две золотых и бронзовую медали чемпионата мира на короткой воде.

В 2015 году на чемпионате мира завоевала бронзовую медаль на дистанции 200 метров.

Ссылки 
 Официальный сайт Рикке Мёллер Педерсен 
 Результаты на сайте the-sports.org 

Пловцы Дании
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы мира по плаванию
Чемпионы Европы по плаванию
Обладатели действующих мировых рекордов